Чемпионат Бразилии по бразильским  шашкам среди мужчин — ежегодный турнир по шашкам, который проводится с 1967 года.

Чемпионы

Ссылки 
 Чемпионы Бразилии 
 Чемпионаты Бразилии